Перша ліга Словенії 2011—2012 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона здобув Марибор.

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Цельє взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як фіналіст Кубку Словенії 2011—2012

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|2/6 червня 2012

|}

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 

2011–2012
Словенія
Словенія
2011 у словенському спорті
2012 у словенському спорті